Albert Goffin (1958), een Belgisch bankier, ambtenaar en gouverneur van de Nationale Bank van België
Antoine Goffin (1900-1974), een Belgisch volksvertegenwoordiger
David Goffin (1990), een Belgisch tennisser
Ernest Goffin (1850-1918), een Belgisch volksvertegenwoordiger
Evi Goffin (1981), een Belgisch zangeres en presentatrice
Georges Goffin (1867-1960), een Belgisch senator
Gerry Goffin (1939-2014), een Amerikaans tekstschrijver van tientallen pophits
Louis Goffin (1904-1975), een Belgisch diplomaat
Maarten Goffin (1983), een Belgisch acteur, regisseur en scenarist
Philippe Goffin (1967), een Belgisch politicus
Roel Goffin (1987), een Belgisch voetballer
Sofie Goffin (1979), een Belgisch zwemster
Valentín Goffin (1986), een Belgisch voetballer

Zie ook 
Goffins kaketoe, Cacatua goffiniana, een vogel vernoemd naar de Nederlandse luitenant-ter-zee Andreas Goffin (1837-1863)
 Goffin Bank, een bank die in 2013 opging in CKV Bank
 Goffin (uitgeverij), uitgeverij en drukkerij in Maastricht